Ixodes jonesae  — вид клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Южная Америка. Паразитируют на млекопитающих: среди хозяев такие грызуны как хомячки Thomasomys laniger, Orozomys minutus (Cricetidae). Вид был впервые описан в 1969 году американским паразитологом Гленом Милтоном Колсом (Glen Milton Kohls, 1905-1986) с соавторами.

Распространение 
Южная Америка: Венесуэла, в высокогорьях на 3000 м над уровнем моря.

См. также 
 Ixodes conepati

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life. 

Ixodes
Животные, описанные в 1969 году
Паукообразные Южной Америки
Эндемики Венесуэлы
Паразиты млекопитающих